Зитте () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Зитте, Вилли (1921—2013) — немецкий художник, график и книжный иллюстратор, председатель союза художников ГДР.
 Зитте, Камилло (1843—1903) — австрийский архитектор.
 Зитте, Рудольф (1922—2009) — немецкий скульптор, брат Вилли Зитте